Deroceras caruanae är en snäckart som först beskrevs av Pollonera 1891.  Deroceras caruanae ingår i släktet Deroceras och familjen kölsniglar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kölsniglar
caruanae